Marise pode ser:

Júnia Marise - uma jornalista e política brasileira. 
Kirsten Marise Davidson - uma modelo que venceu o concurso de Miss Internacional.

Desambiguação